Issing ist

ein Ortsname:
 Issing (Pfalzen), Fraktion von Pfalzen im Südtiroler Pustertal
 Issing (Vilgertshofen) Ortsteil der Gemeinde Vilgertshofen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

ein Familienname:
 Otmar Issing (* 1936), deutscher Ökonom
 Ludwig J. Issing, Professor für Medienpädagogik